Gadila dominguense är en blötdjursart som först beskrevs av D’Orbigny 1853.  Gadila dominguense ingår i släktet Gadila och familjen Gadilidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tandsnäckor
dominguense